Gorący towar – amerykański film z 1979 roku w reżyserii Doma DeLuise’a
 Gorący towar – amerykański film z 1984 roku w reżyserii Richarda Benjamina
 Gorący towar – amerykański film z 2013 roku w reżyserii Paula Feiga